HMS Repulse byl v historii název celkem dvanácti lodí Royal Navy:

 HMS Repulse (1596) – 50dělová galeona (též známá jako Due Repulse), spuštěna 1595, v záznamech do 1645
 HMS Repulse (1759) – 32dělová fregata, původně francouzská Bellone zajatá 1759, potopena 1776
 HMS Repulse (1779) – 10dělový kutr, pořízen 1779, v záznamech do 1781
 HMS Repulse (1780) – 64dělová fregata, spuštěna 1780, potopena 1800
 HMS Repulse (kutr, 1780) – 12dělový kutr, pořízen 1780, potopen 1782
 HMS Repulse (1794) – 4dělové plavidlo, pořízeno 1794, zničeno rok poté
 HMS Repulse (1803) – 74dělová fregata, spuštěna 1803, zničena 1820
 HMS Victor Emmanuel – 91dělová fregata spuštěná v únoru 1855 pod jménem HMS Repulse, v prosinci přejmenována na HMS Victor Emmanuel
 HMS Repulse (1868) – obrněná paroloď, spuštěna 1868, prodána 1889
 HMS Repulse (1892) – bitevní loď třídy Royal Sovereign, spuštěna 1892, prodána 1911
 HMS Repulse (1916) – bitevní křižník třídy Renown, spuštěn 1916, potopen 1941
 HMS Repulse (S23) – ponorka třídy Resolution, spuštěna 1967, vyřazena 1997

Repulse